Burgunder steht für:

 die Bewohner des ehemals eigenstaatlichen Gebietes Burgund, insbesondere
 Burgunden, ein germanischer Stamm
 Älteres Haus Burgund, Herzöge von Burgund in Frankreich (1032–1361), Nebenlinie der Kapetinger
 Haus Burgund (Portugal), Grafen bzw. Könige von Portugal (1093–1383), Nebenlinie der Kapetinger
 Haus Burgund-Ivrea, Könige von Kastilien und León in Spanien (1126–1369), Nebenlinie der Karolinger
 Jüngeres Haus Burgund, Valois-Burgund, Herzöge im heutigen Frankreich, Belgien und den Niederlanden (1363–1482)
 Burgunder (Kaninchenrasse), eine Kaninchenrasse
 Burgunder (Wein), ein Wein der Herkunftsgegend Burgund
 Spätburgunder, eine Gruppe von Rebsorten

Burgunder ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Burgunder (* 1975), Schweizer Kommunalpolitiker

Siehe auch:

 Burgunderhaube, siehe Hennin
 Burgunderbraten
 Burgunder-Rübe, siehe Futterrübe